De wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2008 - 1000 meter mannen werd gehouden op zaterdag 8 maart 2008 op de M-Wave in Nagano, Japan.

Statistieken

Uitslag

(* = gevallen)

Loting 

Mannen 01000 m
2008